Vanda kan syfta på

Botanik 
Vandasläktet, en undergrupp i växtfamiljen orkideer.

Kultur 
Vanda, en opera av Antonín Dvořák.

Geografi

Antarktis 

 Vandasjön,

Finland 

 Vanda å, vattendrag, 
 Vanda, kommunhuvudort, Nyland, Helsingfors, 
 Vanda Stad, kommun, Nyland, Helsingfors, 
 Helsingfors-Vandas flygplats

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar